Arsar Lerrnagagat' är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Tavusj, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Arsar Lerrnagagat' är  meter över havet.

Terrängen runt Arsar Lerrnagagat' är kuperad österut, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Gora Skhorut,  meter över havet,  kilometer söder om Arsar Lerrnagagat'. Närmaste större samhälle är Ijevan,  kilometer sydväst om Arsar Lerrnagagat'. 

Trakten runt Arsar Lerrnagagat' består i huvudsak av gräsmarker. Runt Arsar Lerrnagagat' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tavusj
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre